Маттиа Вита (; ) — итальянский раллийный и кольцевой автогонщик.

Маттиа начал свою спортивную карьеру в 2003 году с участия в картинговых соревнованиях. За свою карьеру он принял участие в большом количестве национальных и международных соревнований, включая 3 чемпионата мира по картингу CIK-FIA.

В 2011 году, за свои заслуги в картинге, Маттиа был выбран Итальянской федерацией автоспорта для участия в программе Ferrari Driver Academy.

В 2018 году Маттиа принял участие в чемпионате Европы по ралли среди юниоров (ERC Junior U27) на автомобиле Peugeot 208 R2B команды Tagai Racing Technology. В 2019 году выступает в чемпионате Италии по ралли среди юниоров (CIR Junior) на автомобиле Ford Fiesta R2 2019.

Cын итальянского раллиста Жанлуки Вита (Gianluca Vita), вице-чемпиона Европы по ралли в 2000 году среди автомобилей с приводом на одну ось (2WD).

Карьера

Картинг (c 2003) 
В 2008 году Маттиа, выступая в картинге в категории 60 мини, выиграл чемпионат Euro Trophy и занял второе место по итогам чемпионата Италии. В 2011 году Маттиа участвовал в чемпионате Мира по картингу (CIK-FIA) в категории KF3. На последнем круге, в борьбе за подиум, между Маттиа и Эстебаном Оконом (Esteban Ocon) произошло столкновение, которое отбросило Маттиа на седьмое место. Гонку в результате выиграл Чарльз Леклерк. (Charles Leclerc). 2012 год Маттиа провел в категории KF1, которая на тот момент являлась вершиной картинга, собирая лучших пилотов со всего мира. За время своей карьеры в картинге Маттиа был официальным пилотом некоторых заводских команд, таких как Tecno, DR, Birel e PCR. В 2015 году занял второе место на международном финале картинговой серии Rok (Rok Cup International Final) в категории Rok Shifter. В 2017 году завершил на седьмом месте престижную американскую гонку Florida Winter Tour на карте PCR. В начале 2019 года принял участие в первом этапе чемпионата Австралии по картингу на картодроме Ipswich.

Формула-3 (2013) 
В 2013 году Маттиа дебютирует на автомобиле с открытыми колёсами в чемпионате European F3 Open Championship с французской командой TopF3. Из-за проблем с бюджетом он смог принять участие только в трех этапах данной серии, но несмотря на отсутствие опыта смог дважды завершить гонку в первой десятке.

Формула Рено 2.0 (2013) 
Позже в 2013 году принял участие в одном этапе европейской формулы рено (Eurocup Formula Renault 2.0) с командой RC Formula.

Формула PRO Mazda (2014) 
В 2014 году Маттиа был приглашен Джеффом Андретти (Jeff Andretti) в США для участия в этапе гоночной серии Formula Car Challenge на болиде PRO Mazda на автодроме Sonoma в Калифорнии, где он смог подняться на подиум.

Ралли (c 2016) 
В 2016 и 2017 годах Маттиа принял участие в нескольких этапах чемпионата Италии по ралли, а также в нескольких региональных соревнованиях. По итогам 2017 года занял 6 место среде юниоров в чемпионате Италии по ралли, а также третье место в зачете Peugeot Competition Top 208. В 2018 году Маттиа проехал 6 этапов чемпионата Европы по ралли на Peugeot 208 R2, и, несмотря на два схода по причине поломки машины, занял в итоге пятое место в категории Junior U27 набрав одинаковое количество очков с пилотом занявшим четвёртое место, а также 6 место в категории ERC 3. В апреле 2019 года Маттиа принял участие в Ралли Санремо в категории Junior, где занял третье место. В мае 2019 года Маттиа принял участие в ралли Адриатико в категории Junior и занял четвёртое место.

Результаты

Чемпионат Европы по ралли

Примечания

Ссылки 
 Official Facebook page

Автогонщики Италии
Раллисты Италии